Bedtime Stories (film), een Disneyfilm uit 2008 onder regie van Adam Shankman, met als hoofdrolspeler Adam Sandler.
 Bedtime Stories (Madonna), een album van de Amerikaanse zangeres Madonna.
 Bedtime Stories (Darediablo), een album van de Amerikaanse rockband Darediablo.
 Bedtime Stories (David Baerwald), een album van de Amerikaanse zanger David Baerwald.
 Bedtime Stories (Judge Dread), een album van de Engelse zanger Judge Dread.
 Bedtime Stories (televisieserie), een Engelse televisieserie, uitgezonden in 1974.